Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mikael Bauer e João Cunha e Silva che hanno battuto in finale Mark Koevermans e Tobias Svantesson 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Mark Koevermans /  Tobias Svantesson (finale)
 Joan Donar /  Fredrik Jonsson (primo turno)

 Rikard Bergh /  Richard Matuszewski (semifinali)
 Brad Gilbert /  Tom Kempers (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1992
ATP Tour 1992